Fairly est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Caleb Fairly (né en 1987), cycliste américain
Ron Fairly (1938-2019), joueur américain de baseball

Voir aussi

Homonymie de patronyme